Aleksandr Beljakov – ex slittinista sovietico
 Gennadij Beljakov – ex slittinista russo
 Vladimir Beljakov – ginnasta russo